Елизабет Баварска () може да се отнася за:

 Елизабет Баварска (1227–1273), дъщеря на херцог Oto II, съпруга на крал Конрад IV и херцог Майнхард II от Тирол
 Елизабет Баварска (1258–1314), дъщеря на херцог Хайнрих XIII
 Елизабета Баварска (1306–1334), дъщеря на херцог Стефан I, съпруга на херцог Ото от Австрия
 Елизабет Баварска (1329–1402), дъщеря на император Лудвиг IV, съпруга на Кангранде II делла Скала и граф Улрих фон Вюртемберг
 Елизабет Баварска (1361–1382), дъщеря на херцог Фридрих, съпруга на Марко Висконти
 Елизабет Баварска (1370–1435) (Изабела Баварска), дъщеря на херцог Стефан III, съпруга на крал Шарл VI от Франция
 Елизабет Баварска (1383–1442), дъщеря на херцог Фридрих, съпруга на Фридрих I фон Бранденбург
 Елизабет Баварска (1406–1468), дъщеря на херцог Ернст, съпруга на херцог Адолф VII фон Юлих-Берг
 Елизабет Баварска (1419–1451), дъщеря на херцог Хайнрих XVI, съпруга на херцог Улрих V фон Вюртемберг
 Елизабет Баварска (1443–1484), дъщеря на херцог Албрехт III, съпруга на курфюрст Ернст от Саксония
 Елизабет Баварска (1478–1504), дъщеря и наследничка на херцог Георг, съпруга на Рупрехт фон Пфалц
 Елизабет Лудовика Баварска (1801–1873), дъщеря на крал Максимилиан I, съпруга на Фридрих Вилхелм IV от Прусия
 Елизабет Баварска (Сиси) (1837–1898), дъщеря на херцог Макс’ в Бавария, съпруга на император Франц Йозеф I от Австрия
 Изабела Баварска (1863–1924) (Изабела Мария Елизабет Баварска), дъщеря на принц Адалберт Вилхелм
 Елизабет Мария Баварска (1873–1957), дъщеря на принц Леополд
 Елизабет Баварска (1876–1965), дъщеря на херцог Карл Теодор (Бавария), съпруга на крал Алберт I (Белгия)